Touz Hourmato kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tozkhurmato, distriktshuvudort, Saladin, 
 Tooz District, distrikt, Saladin, 

Robotskapade Irakförgreningar